John McConnell est un nom pouvant désigner:

Hommes d'affaires
John Wilson McConnell (1877-1963), homme d'affaires et collectionneur d'art canadien
 (1923-2008), homme d'affaires américain
 homme d'affaires américain, fils du précédent

Hommes politiques
 (1863-1928), homme politique américain du Wisconsin
 (1860-1944), homme politique canadien du Manitoba
 (1799-c. 1856), homme politique canadien du Canada-Est
 (1826-1879), homme politique américain de Californie

Autres
 (1844-1904), scientifique et illustrateur américain
 (1881-1957), joueur de football écossais
 (1885-1947), joueur de football écossais
 (1908-1986), chef d'état-major de l'Air Force américaine
 (1915-2012), activiste pacifiste américain
John Michael McConnell (né en 1943), vice-amiral de la marine américaine
 (né en 1958), juge américain
John McConnell (né en 1958), acteur américain

Voir aussi

McConnell, John